Охокалијенте има више значења:

 Охокалијенте (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Општина Охокалијенте (Закатекас), општина у савезној држави Закатекас у Мексику
 Охокалијенте (Охокалијенте, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику